Сухино — топоним

 Сухино (укр. Сухине) — село в Березовском районе Одесской области Украины.
 Сухино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области